Le nom « Banque populaire » peut désigner :

Banques 
 BPCE (Banque populaire Caisse d'épargne)
Banque populaire, ancienne banque mutualiste française
Banque populaire des Alpes, ancienne banque régionale et coopérative française ;
Banque populaire de l'Ouest, ancienne banque régionale et coopérative française ;
Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;
Banque populaire Grand Ouest ;
BRED Banque populaire ;
CASDEN Banque populaire ;
Natexis Banques Populaires, fusionnée en 2006 dans Natixis
Banque fédérale des banques populaires
 Banque populaire de Chine ;
 Banco Popolare, banque italienne ;
 Banque populaire, un groupe bancaire marocain composé de filiales et de fondations ;
 Banque populaire suisse.

Voiliers 
 Team Banque populaire : voir la liste des voiliers :
Banque populaire I ;
 Banque populaire II ;
 Banque populaire III ;
 Banque populaire IV ;
 Maxi Banque populaire V, renommé Spindrift 2, puis Sails of Change en 2021 ;
 Monocoque 60' Banque populaire (Banque populaire VI) ;
 Maxi Solo Banque populaire VII, initialement baptisé Groupama 3 et actuellement nommé IDEC Sport ;
 Banque populaire VIII ;
 Banque populaire IX ;
 Banque populaire X ;
 Banque populaire XI.

Homonymie de bateaux